Манти́сса ( — «прибавка»):
 Мантисса — дробная часть числа или его логарифма.
 Мантисса (роман) — роман английского писателя Джона Фаулза.